Швейковский — фамилия.

Известные носители:
 Швейковский, Войцех Анзельм (1773—1838) — польский католический священник, член монашеского ордена пиаристов, педагог.

 Швейковская, Елена Николаевна (род. 1941) — российский историк, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

См. также 
 Повало-Швейковский